DMF steht für:
 Dansk Matematisk Forening (Dänische Mathematische Gesellschaft)
 Darkmusicfactory, Bezeichnung für ein ehemaliges deutsches Internetradio 
 DMF-Score (engl.: decayed, missing or filled), ein Erfassungssystem in der Zahnmedizin zur Beschreibung des Zahnstatus
 Dekontaminationsmehrzweckfahrzeug, ein Feuerwehrfahrzeug für den Einsatz bei Gefahrstoffunfällen und ABC-Einsätzen
 Deutsches Musik Fernsehen
 Digitale Mehrebenen-Fotografie, ein Verfahren zur digitalen Fokuserweiterung
 Dimethylformamid, ein polares, organisches Lösemittel
 2,5-Dimethylfuran, eine heteroaromatische Verbindung und potentieller Biokraftstoff
 Dimethylfumarat, ein anti-inflammatorischer Arzneistoff sowie ein Biozid
 Disjunktive Minimalform, Begriff aus der Technischen Informatik
 Distribution Media Format, Formatierungsnorm für IBM-PC-Disketten
 DivX Media Format, ein Videoformat mit DVD-ähnlichen Funktionen
 Driebergse Motorrijwielen Fabriek, einen ehemaligen niederländischen Zweiradhersteller 
 Drug Master File, in der pharmazeutischen Industrie ein regulatorisches Dokument

DMF